Aleksander Dębski (1857–1935) – militante socialiste
 Aleksander Dębski (1890–1942) – Membre du Parlement de la Deuxième République
 Andrzej Dębski (né 1956) – Acteur
 Antoni Dębski (1890–1966) – un militant social, un soldat AK
 Antoni Dębski (1935–2006) – constructeur
 Antoni Dębski – musicien de jazz
 Artur Dębski (né 1969) – Membre du Parlement
 Bogusław Dębski (né 1953) – Gouvernement local
 Bronisław Dębski (1874–1927) – naturaliste et botaniste
 Eugeniusz Dębski (né 1952) – écrivain de science-fiction et de fantasy
 Franciszek Dębski (1927–2014) – professeur, chef scout
 Jacek Dębski (1960–2001) –  Homme politique et homme d'affaires
 Jan Dębski (1889–1976) – Membre du Parlement de la Deuxième République
 Janusz Dębski (né 1962) – Régionaliste et photographe
 Jerzy Dębski (1668–1733) – Jésuite
 Henryk Dębski (1950–1985) – meurtrier
 Krzesimir Dębski (né 1953) – Compositeur, instrumentiste et chef d'orchestre
 Leszek Dębski (1934–2008) – Entraîneur de handball
 Mateusz Dębski (né 1985) – humoriste
 Radzimir Dębski (né 1987) – Compositeur, chef d'orchestre, producteur de musique
 Rafał Dębski (ur. 1969) –  écrivain de fantaisie
 Sławomir Dębski (ur. 1971) – historien et politologue
 Stanisław Dębski (1851–1917) – imprimeur
 Stefan Duba-Dębski (1914–1977) – chroniqueur et journaliste tchèque et slovaque
 Szymon Dębski (né 1995) – athlète
 Tadeusz Dębski (né 1950) – peintre, sculpteur , danseur
 Wiesław Aleksander Dębski (né 1948) – économiste
 Wiesław Dębski (ur. 1953) – journaliste, chroniqueur
 Władysław Dębski (1863–1920) – politicien
 Wojciech Dębski (né 1962) – gouvernement local
 Zbigniew Dębski (1922–2010) – insurgée

Notes et références 

Patronyme polonais